Souš bezeichnet in Tschechien

Souš (Darre), einen Ortsteil von Desná, Okres Jablonec nad Nisou
Souš u Mostu (Tschausch), abgebaggerter Ortsteil von Most, Okres Most
Talsperre Souš im Isergebirge, siehe Darretalsperre

Přední Souš, (Vorderdarre), Ortslage von Desná, Okres Jablonec nad Nisou 
Zadní Souš (Hinterdarre), überfluteter Ort auf dem Gebiet von Desná, Okres Jablonec nad Nisou

Siehe auch:
Susch